Prvenstvo Jugoslavije u nogometu bio je najviši rang nogometnog natjecanja u Jugoslaviji 1985/86. godine. I pedesetosma sezona po redu u kojoj se organiziralo prvenstvo Jugoslavije u nogometu. Prvak države postao je Partizan iz Beograda, osvojivši svoju desetu titulu prvaka, u sezoni koju su obilježili skandali i optužbe oko namještanja utakmica u posljednjem (34.) kolu prvenstva.

Nakon posljednjeg kola Partizan je postao prvak zahvaljujući boljoj gol razlici od drugoplasirane Crvene zvezde. Međutim, 20. lipnja 1986. godine predsjedništvo nogometnog saveza Jugoslavije, na čelu sa Slavkom Šajberom, donijelo je odluku da se:
poništi posljednje kolo sezone 1985./86. i naredi ponovno odigravanje svih devet utakmica
Oduzme šest bodova svakom od 12 momčadi (Partizanu, Crvenoj zvezdi, Veležu, Rijeci, zagrebačkom Dinamu, Budućnosti, Željezničaru, Sutjesci, Čeliku, Sarajevu, Vojvodini i OFK Beogradu) osumnjičenih za namještanje utakmica, što je značilo da će sljedeću sezonu 1986./87. početi s minusom od šest bodova.

Svi klubovi osim Partizana su pristali na ponovno odigravanje utakmica, čija je utakmica registrirana sa službenih 3:0 za Željezničar iz Sarajeva. Kao posljedica ovoga Partizan je izgubio naslov s obzirom na to da ga je na ljestvici prestigla Crvena zvezda, koja je i predstavljala Jugoslaviju u kupu prvaka sljedeće sezone.

Uslijedila je serija žalba i tužba od strane Partizana i cijeli slučaj je završio na ustavnom sudu. Dok su ustavni sud i sud udruženog rada Srbije donijeli presudu sljedeća sezona 1986/87. je već bila završena i prvak je postao Vardar, zahvaljujući činjenici da je 10 momčadi započelo prvenstvo s minusom od 6 bodova. Ostalo je nerazjašnjeno kako je sud udruženog rada jedne republike (Srbije) mogao odlučiti za cijelu Jugoslaviju.

Sudska presuda je glasila da nema dokaza o namještanju u posljednjem kolu prethodnog prvenstva i naslov je vraćen Partizanu. Ovo je automatski značilo da nema osnova za oduzimanje bodova u sezoni 1986/87. i nakon novog sabiranja bodova Partizan je postao novi prvak, umjesto Vardara. 

Međutim, Vardar je ipak predstavljao Jugoslaviju u Kupu europskih prvaka.

Rezultati posljednjeg kola

* rezultati kod kojih se sumnjalo da su namješteni

Liga

Najbolji strijelac: Davor Čop (Dinamo Vinkovci) - 22 gola.

Prvak
Partizan (trener: Nenad Bjeković)

igrači (utakmica/golova):
Fahrudin Omerović (34/0) -vratar-
Zvonko Varga (32/17)
Ljubomir Radanović (32/4)
Vladimir Vermezović (32/1)
Admir Smajić (30/2)
Slobodan Rojević (29/0)
Goran Stevanović (28/3)
Nebojša Vučićević (27/6)
Miloš Đelmaš (26/11)
Zvonko Živković (24/12)
Bajro Župić (24/0)
Milonja Đukić (23/1)
Vlado Čapljić (21/3)
Radoslav Nikodijević (17/0)
Miodrag Bajović (15/0)
Miodrag Radović (12/0)
Milinko Pantić (9/2)
Milorad Bajović (6/0)
Dragan Mance (5/2) poginuo 3. rujna 1985. godine u prometnoj nesreći
Goran Bogdanović (5/0)
Jovica Kolb (4/1)
Isa Sadriu (4/0)

Unutrašnje poveznice 
 Kup Jugoslavije u nogometu
 Prvenstvo Jugoslavije u nogometu
 Nogometni savez Jugoslavije 
 Druga savezna liga 1985./86.
 Nogometno prvenstvo Jugoslavije - 3. ligaški rang 1985./86.

Vanjske poveznice 
Ljestvice prvenstava Jugoslavije, rsssf.com

Izvori 
 

  

1985-86
 1